Pukkelpist for herrer ved vinter-OL 2018 blev afholdt i Bokwang Phoenix Park i Pyeongchang, Sydkorea. Konkurrencen blev afholdt den 9. til 12. februar 2018.

Resultater

Kvalifikation 
I den første kvalificeringsrunde kvalificerede de ti bedste atleter sig direkte til finalen. Andre konkurrerede i den anden kvalifikationsrunde.

Kvalifikation 1 
 QF — Kvalificeret til finalen
 DNF — Blev ikke færdig
 DNS — Startede ikke

Kvalifikation 2 

 QF — Kvalificeret til finalen
 DNF — Blev ikke færdig
 DNS — Startede ikke

Finale 
Finalerne blev afholdt den 12. februar 2018.

Finale 1 
 Q — Kvalificeret til næste runde
 DNF — Blev ikke færdig

Finale 2 
 Q — Kvalificeret til næste runde
 DNF — Blev ikke færdig

Finale 3

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Freestyle skiløb  på pyeongchang2018.com
 Tidsplan  på pyeongchang2018.com

Pukkelpist - Herrer